N1, N-1, N.I ou N01 peut faire référence à :

Astronautique 
 N-1, une fusée soviétique ;
 N-1, une fusée japonaise.

Domaine militaire 
 AEG N.I, un bombardier de nuit allemand ;
 N 1, un sous-marin de la Regia Marina.

Examen 
 Le N1 est un niveau de maîtrise du Japonais dans le barème JLPT.

Sciences 
Médecine
 Premier type de neuraminidase dans le virus de la grippe ;
 Syndrome néphritique d'évolution rapide (N01), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile 
 Neta N01, une automobile du constructeur chinois Hozon Auto.

Bus
 Ligne N01, une ancienne ligne de bus Noctis du réseau bruxellois ;
 Ligne de bus Noctilien N01 de la RATP.

Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 , Numéro 1 ou 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie de transport